En , Skórka est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Skórka.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Skórka.